«Преодолевая гравитацию» () — американский независимый фильм, который был снят всего за 13 дней. «Достойной второсортной картиной и слабым первоклассным фильмом» эту работу режиссёра Джона Кейтеля назвало издание San Francisco Chronicle.

Сюжет 
Соседи по общежитию Грифф и Пит влюблены друг в друга. Но Грифф замкнут в себе, боится признаться, что он гей. Пит хочет чего-то большего, чем просто секс с другом, хочет реальных отношений: просыпаться рядом с любимым, постоянно быть рядом, вместе читать газету, в общем, жить одной семьёй. Однажды Пит подвергся жестокому нападению гомофобов, получив тяжелые ранения и черепно-мозговую травму, оказался в реанимации. Это событие сильно потрясло Гриффа.  По ходу развития сюжета выясняется, что в избиении Пита принимали участие соседи по общежитию. Грифф может помочь следствию. Но для этого он должен объяснить, что они делали с Питом в поздний час в квартале для геев. Грифу приходится изменить своё отношение к жизни.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы на английском языке
Фильмы о студенческих братствах и объединениях